Heller puede referirse a:

 Heller, una moneda alemana del siglo XIII.
 Heller, una compañía francesa fabricante de maquetas de modelismo estático.
 El río Heller, en Alemania.
 A.Heller, abreviatura empleada para indicar a Amos Arthur Heller como autoridad en la descripción y clasificación científica de los vegetales.
 El síndrome de Heller, una enfermedad rara infantil.

Personas con el apellido Heller 
 Ágnes Heller, filósofa húngara.
 André Heller, autor, cantante y actor austriaco.
 Carlos Salomón Heller, político y dirigente deportivo argentino.
 Carlos Heller Solari, empresario y dirigente deportivo chileno.
 Claude Heller, diplomático mexicano.
 Frank Heller, seudónimo del escritor sueco Gunnar Serner.
 Hermann Heller, (1891 – 1933), jurista y politólogo alemán.
 Joseph Heller, (1923 - 1999), novelista estadounidense.
 Juan Heller, (1883 - 1950), juez y jurista argentino.
 Michał Heller, sacerdote católico, doctor en Teología, Filosofía y Física.
PEDRO alejandro banos heller ingeniero mecanico y modelo y paracaydista sigue vivo